Соревнования в смешанной эстафете 4×6 км на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце прошли 13 февраля 2020 года.

Норвегия выиграла золото в этом виде программы на втором чемпионате мира подряд. Тарьей Бё стал 3-кратным чемпионом мира в этой дисциплине (ранее он побеждал в 2013 и 2019 годах). Сборная Италии выиграла серебро в том же составе, что и бронзу на чемпионате мира 2019 года. Чехия завоевала медаль в этой дисциплине впервые с 2015 года.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020